Falchenbach und Falchenklinge sind Gewässer- und Talnamen:

 Falchenbach (Aitrach), linker Zufluss der Aitrach vor Oberhausen, Gemeinde Aitrach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Falchenbach (Landbach), rechter Zufluss des Landbachs zwischen Wil und Hüntwangen, Bezirk Bülach, Kanton Zürich

 Falchenklinge (Klingenbach), rechte Bachklinge zum Klingenbach vor dem Reitenhaus, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Falkenbach